GECOS

 GECOS (поле) — поле учётной записи пользователя в файле /etc/passwd в системах UNIX
 GECOS (операционная система) — первая операционная система из семейства GCOS